«Нибелунги» () — название нескольких фильмов:
 «Нибелунги» — классический немой фильм 1924 года (реж. Фриц Ланг)
 «Нибелунги» — фильм 1967 года (реж. Харальд Райнль)
 «Нибелунги» — телевизионный фильм 2002 года (реж. Дитер Ведель)

См. также 
 Кольцо Нибелунгов (фильм)
  — немецкая комедия 2005 года по мотивам саги.
 Блеф (фильм, 1976) итальянская криминальная комедия с Челентано, Адриано в главной роли